Cocker spaniel är två olika hundraser:

 Cocker spaniel (engelsk cocker spaniel)
 Amerikansk cocker spaniel

Se även
 Jaktspaniel

Stötande och apporterande hundar